lid (persoon), persoon die bij een vereniging, college, kerkgenootschap, familie of andere groep is aangesloten
 lid (ridderorde), lage rang in een ridderorde, een letterlijke vertaling van het Engelse member. In het Nederlands is deze rang in 2000 ingevoerd. 
 penis, mannelijk geslachtsdeel
 lid (stratigrafie), deel van een geologische formatie
 segment, wanneer delen van een geheel zich in een samenhangende reeks bevinden, wordt zo'n deel wel een lid genoemd; de term geleed ('gelede structuur') betekent bestaand uit delen / leden; voorbeelden:
 extremiteiten of ledematen
 ringwormen of gelede wormen
 lid (wet), onderdeel van een artikel in een wet of ander juridisch document 
 gelede stengel
 lid (wiskunde), linkerlid of rechterlid, in de wiskunde een deel van een vergelijking of ongelijkheid

Als afkorting 
 Links en Democraten (Lewica i Demokraci, LiD), een Poolse politieke partij
 Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, (LID) een Nederlandse stichting

Zie ook 
 lidwoord
 geleding (doorverwijspagina)